The Unbeliever – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Tyler Film Company
The Unbeliever – film del 1918 diretto da Alan Crosland

Televisione
The Unbeliever – episodio del 1992 della serie tv King Arthur and the Knights of Justice